Kostelů zasvěcených Panně Marii Těšitelce je více:

 Kostel Panny Marie Těšitelky (Bruntál)
 Kostel Panny Marie Těšitelky (Dalovice)
 Kostel Panny Marie Těšitelky (Dobrá Voda)

Podobné 
 Kostel Panny Marie Utěšitelky

Externí odkazy